Brak mrak je srpski sitkom koji se od 20. marta 2023. godine emituje na srpskoj televiziji B92 svakog radnog dana od 17:15 časova (reprizni termini u 13:15 i 01:00 časova).

Seriju je proizvela producentska kuća Film Plus Pictures.

Seriju koja ima 44 epizode režirao je Goran Nikolić.

Radnja serije 
Radnja se vrti oko supružnika Milana i Ljubinke čijem braku se bliži kraj. Ljubinka sumnja da je Milan vara, Milan smatra da ga Ljubinka ne ceni i da uskraćuje njegovu slobodu. Kada su na ivici razvoda njihovi životi se menjaju za 180 stepeni.

Na vratima njihovog stana se pojavljuje advokat Nestorović, koji im saopštava da je Milanova baba-tetka Milanka umrla i svo svoje bogatstvo ostavila Milanu. Radost zbog nasledstva prekida saznanje da postoji ugovor koji mora biti ispoštovan, kako bi novac došao do Milanovih ruku.

Uloge 
U novom sitkom gledamo glumce Anu Stojanović Bartoli, Ivana Ninčića, Vladimira Grbića, Nikolu Ranđelovića, Milana Jelena Pajića, Tamara Belošević, Aleksandru Belošević, Bojana Grabovac i mnoge druge.

Producenti ovog projekta su Danijel Đurić i Nikola Burovac. Izvršni producent je Tamara Belošević, poznata publici po ulozi u telenoveli „Mala supruga“. Direktor serije je Milan Jelen Pajić, poznat publici po ulogama u serijama „Sinđelići“ i „Tri muškarca i tetka“. Direktor fotografije projekta „Brak mrak“ je Marko Arsić, dok je reditelj ovog sitkoma Goran Nikolić.

Za scenografiju je zaslužan Branko Đipalo, dok za zvuk Nikola Radivojević.